Ронское дерби — это принципиальный футбольный матч между французскими клубами «Олимпик» Лион и «Сент-Этьен».

Оба клуба находятся в регионе Рона-Альпы недалеко от реки Рона, которая и является производной для названия этого противостояния.

Так же, сутью этого дерби является факт того, что города в которых базируются оба клуба - Лион и Сент-Этьен - расположены рядом, это Лион и Сент-Этьен. Что очень напоминает «Северное дерби», в котором соперничают клубы «Гамбург» и «Вердер Бремен», которые базируются в соседних городах, таких как Гамбург и Бремен.

История 
Эти два клуба впервые встретились 28 октбяря 1951 г., а из-за непосредственной территориальной близости к друг другу (всего 50 километров) противостояние стало сверхважным. Ронское дерби является одним из самых важных матчей в Лиге 1 и, как и другие крупные соперничества, выходит за пределы поля. Это противостояние является противостоянием между двумя городами.

Противостояние между самым успешным французским клубом («Лион») против ранее крупнейшего французского клуба («Сент-Этьен»). В 20 веке, «Сент-Этьен» был самым успешным клубом во французском футболе, завоевав десять чемпионских титулов в отрезке 1957—1981 гг. (рекорд, который не побит до сих пор). Кроме того, в этом промежутке, «стефануа» также выиграл шесть раз Кубок Франции и хорошо зарекомендовал себя на европейской арене, дойдя до финала Кубка Чемпионов 1976. Однако, после вылета клуба в Лигу 2 в 1984 году авторитет «Сент-Этьена» на футбольной сцене во Франции стал падать. «Лион» же начал возвышаться в начале нового тысячелетия, когда клуб выиграл свой первый в истории титул чемпиона Лиги 1 в 2002 году, а затем установил национальный рекорд из семи чемпионств подряд (лучшая серия в истории французского футбола). «Лион» также достиг полуфинала Лиги чемпионов УЕФА 2010 и 2020 годов.

Статистика противостояний 
 Актуально на 7 октября 2019

Ссылки 
 Официальный сайт «Сент-Этьена»
 Официальный сайт «Лиона»

ФК «Сент-Этьен»
Р
Футбольные дерби во Франции